Мелиорати́вный () — посёлок в Прионежском районе Республики Карелия, административный центр и единственный населённый пункт Мелиоративного сельского поселения.

Общие сведения 
Посёлок расположен в 14 км к северо-западу от Петрозаводска на автомагистрали «Кола».

В посёлке работает школа, детский сад, амбулатория, библиотека.

Действует церковь во имя прп. Серафима Саровского.

История 
В 1947 году на месте нынешнего посёлка была образована мелиоративно-строительная организация «Совхозмелиоводстрой», затем в 1953 году создана Петрозаводская машинно-мелиоративная станция. В 1960-е годы посёлок назывался То́мицы.

Население

Улицы 
 ул. Лесная
 ул. Лыжная
 ул. Петрозаводская
 ул. Садовая
 ул. Строительная

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. — С. 209—464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Населённые пункты Прионежского района
Бывшие посёлки городского типа Карелии